Khosrow o Cosroes es una palabra de origen iraní que significa "rey" y también un nombre dado a varios gobernantes y personas. En turco, su transliterado como Hüsrev.

Gobernantes iraníes 

 Del Imperio parto :
 Osroes I c. 109–129
 Osroes II c. 190
 De la dinastía arsácida de Armenia:
 Cosroes I de Armenia 198–217
 Cosroes II de Armenia c.252
 Cosroes III de Armenia 330–339
 Cosroes IV de Armenia 387–389
 Del Imperio sasánida de Persia:
 Cosroes I de Persia 531–579
 Cosroes II de Persia 590–628
 Cosroes III de Persia 630
 Cosroes IV de Persia 631–633
 Cosroes V de Persia 632–633
 Cosroes VI de Persia (heredero, siglo VIII)
 De la dinastía justanida:
 Khusrau Shah 972-1004

Sultanato selyúcida de Rûm en Anatolia 
 Kaikosru I 1192–1196 y 1205–1211
 Kaikosru II 1237–1246
 Kaikosru III 1265–1282